Sportelli ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sportelli, Künstlername von Andreas Jung (* 1960), deutscher Schauspieler
 Luca Sportelli (1927–1999), italienischer Schauspieler